Teyujagua paradoxa — вид примітивних архозавроподібних плазунів, що існував у ранньому тріасі (252 млн років тому).

Історія відкриття 
Череп примітивної рептилії знайдений у 2015 році у відкладеннях формації Санга-ду-Кабрал у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії. Зразок був досліджений в Палеобіологічній лабораторії Федерального університету Пампа. Новий вид та рід були описані у 2016 році командою учений під керівництвом бразильського палеонтолога Філіпе Пінейру. Рід Teyujagua названо на честь Тежу Жагуа — монстра з міфології індіанців гуарані. Результати КТ-сканування показали, що вид поєднує риси примітивних рептилій та прогресивніших архозаврів.

Опис 
Teyujagua була схожа на невеликого крокодила, завдовжки до 1,5 м. Вів напівводний спосіб життя та полював на дрібних хребетних.

Філогенія 
Філогенетична кладограмма, що показує родинні зв'язки Teyujagua з іншими архозавроподібними:

Посилання 
 Brian Switek: Teyú Yaguá , in: National Geographic: Paleo Profile (25 March 2016)

Викопні плазуни
Плазуни тріасового періоду
Архозавроподібні
Вимерлі тварини, описані 2016